Lepidus is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs, behorend tot de Neotheropoda, dat tijdens het Late Trias leefde in het gebied van het huidige Noord-Amerika. De enige benoemde soort is Lepidus praecisio.

Vondst en naamgeving
In februari 1941 werden in het kader van werkverschaffing door de Works Progress Administration paleontologische opgravingen verricht bij Big Springs, Howard County in Texas. Daarbij werden botten gevonden van theropode dinosauriërs. Deze werden pas decennia later geprepareerd door Ronald Tykoski.

In 2015 benoemden en beschreven Sterling Nesbitt en Martín Dário Ezcurra de typesoort Lepidus praecisio. De geslachtsnaam betekent in het Latijn "fascinerend". De soortaanduiding is Latijn voor "fragment", een verwijzing naar de fragmentarische aard van de botten.

Het holotype, TMM 41936-1.3, is gevonden in de Otis Chalk van de Dockumgroep die dateert uit het middelste Carnien. Het bestaat uit de onderkanten van een linkerscheenbeen en kuitbeen, gecombineerd met een vergroeid sprongbeen en hielbeen. Toegewezen zijn de specimina TMM 41936-1, een stuk schacht van een linkerdijbeen, en TMM 41936-1.1, een stuk van een linkerbovenkaaksbeen, op dezelfde locatie gevonden. De beschrijvers gaven toe dat de toewijzing niet strikt te rechtvaardigen was gezien het gebrek aan overlappend materiaal.

Beschrijving
Lepidus toont één uniek kenmerk ofwel autapomorfie: op de achterkant van het sprongbeen bevindt zich een piramidevormig uitsteeksel dat de buitenste achterrand van het facet met het scheenbeen begrenst alsmede het achterste binnendeel van het facet van het kuitbeen en dat van het bovenvlak van het hielbeen gescheiden is door een ondiepe inkeping die naar boven en zijwaarts geopend is.

Fylogenie

Lepidus is binnen de Neotheropoda in de Coelophysoidea geplaatst. Wordt alleen het holotype in beschouwing genomen dan wijst een kladistische analyse op een nauwe verwantschap met Coelophysis bauri en Camposaurus. Voegt men ook de gegevens van de toegewezen fossielen toe dan stort de stamboom ineen tot een kam of polytomie waarin de positie van Lepidus ten opzichte van de Coelophysoidea, meer basale soorten of meer afgeleide soorten niet meer te bepalen. Beide situaties kunnen worden weergegeven in één kladogram:

Literatuur
Sterling J. Nesbitt and Martín D. Ezcurra, 2015, "The early fossil record of dinosaurs in North America: A new neotheropod from the base of the Upper Triassic Dockum Group of Texas", Acta Palaeontologica Polonica

Coelophysoidea